Bobrov puede referirse a:

 Yevgeni Bobrov, botánico y pteridólogo ruso.
 Bobrov, ciudad del óblast de Vorónezh, en Rusia.